De 36ste editie van de Amstel Gold Race vond plaats op 28 april 2001. Het parcours, met start en finish in Maastricht, had een lengte van 257 kilometer. Aan de start stonden 190 renners, waarvan 37 de finish bereikten. Voor het eerst werd ook een editie voor vrouwen georganiseerd, met eveneens start en finish in Maastricht, over een afstand van ruim 100 kilometer.

Vanwege de MKZ-crisis was het lange tijd onzeker of er wel gereden kon worden. Uiteindelijk konden de wedstrijden doorgaan, met enkele aanpassingen. Zo werd de finale over Belgisch grondgebied (met o.a. de beklimming van de Côte de Hallembaye) geschrapt en bleef men volledig op Nederlands grondgebied. Op diverse locaties werd publiek geweerd, waar het in contact zou kunnen komen met vee in de weilanden. Ook werden de wielen van de deelnemende fietsen en auto's ontsmet bij de start, zodat voorkomen werd dat mond- en klauwzeer zich verder zou verspreiden.

Mannen

Schema

Uitslag

Vrouwen

Uitslag 

Eendagswielerwedstrijd in 2001
2001
Sportevenement in Maastricht